USS Hartford – sottomarino nucleare
USS Hartford – nave a vapore varata nel 1858